Cruise/Wagner Productions — американская независимая кинокомпания, которая была основана актёром Томом Крузом и бывшим агентом по кастингу Полой Вагнер.

Cruise/Wagner была сформирована, чтобы дать Тому Крузу больший контроль над проектами, в которых он был занят, а также с целью получения им большего дохода. С сентября 1993 года, когда она была основана, кассовые сборы компании превысили 2,9 миллиарда долларов США.

Ранее у Cruise/Wagner было эксклюзивное соглашение с компанией Paramount Pictures, однако в августе 2006 года Самнер Редстоун, президент Viacom, которой принадлежит Paramount Pictures, разорвал контракт, ссылаясь на высказывания Тома Круза о психиатрии, антидепрессантах, а также указывая на его увлечения саентологией. Однако разрыв мог произойти из-за финансовых разногласий.

Дэниел Снайдер, владелец компании Six Flags и команды по американскому футболу Washington Redskins незамедлительно пришел на помощь Cruise/Wagner, оказав финансовую поддержку.

В ноябре 2006 года Metro-Goldwyn-Mayer обратилось к Cruise/Wagner с предложением, по которому последние получали долю в United Artists. Для MGM это была попытка спасти компанию.

Фильмы 
 Миссия невыполнима (1996)
 Without Limits (1998)
 Миссия невыполнима 2 (2000)
 Другие (2001)
 Ванильное небо (2001)
 Наркобарон (2002)
 Hitting It Hard (2002)
 Особое мнение (2002)
 Афера Стивена Гласса (2003)
 Последний самурай (2003)
 Охотник на убийц (2004)
 Война миров (2005)
 Элизабеттаун (2005)
 Спроси у пыли (2006)
 Миссия невыполнима 3 (2006)
 Winter Hill Gang (2007)
 Львы для ягнят (2007)
 Dangerous House 3 (2007/I)
 Глаз (2008/I)
 The Few (2008)
 Смертельная гонка (2008)
 Операция «Валькирия» (2008)
 Миссия невыполнима: Протокол Фантом (2011)
 Джек Ричер (2012)

Кинокомпании США